Villa Liebermann steht für:

 Villa Liebermann (Kiew), Villa in Kiew
 Liebermann-Villa, Villa in Berlin